Shallow Grave (film), een Britse film uit 1994
Shallow Grave (album), een muziekalbum uit 2008 van The Tallest Man on Earth